Для конституционных монархий и государств с очень ограниченными полномочиями избранного главы государства указаны также главы правительств.

Страны бывшего СССР 
 Россия — Владимир Путин, Президент Российской Федерации
 Украина — Виктор Ющенко, Президент Украины
 Белоруссия — Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь
 Литва — Валдас Адамкус, президент
 Латвия — Вайра Вике-Фрейберга, президент
 Эстония — Арнольд Рюйтель, президент
 Молдавия — Владимир Воронин, президент
 Грузия — Михаил Саакашвили, президент
 Азербайджан — Ильхам Алиев, президент
 Армения — Роберт Кочарян, президент
 Туркмения — Сапармурат Атаевич Ниязов, президент
 Казахстан — Нурсултан Назарбаев, президент
 Узбекистан — Ислам Каримов, президент
 Киргизия — Курманбек Бакиев, президент
 Таджикистан — Эмомали Рахмонов, президент

Европа

Страны Европейского союза 
 Великобритания: Елизавета II (королева), Энтони Блэр (премьер-министр)
 Италия: Карло Адзельо Чампи (президент до мая), Джорджо Наполитано (президент с мая); Сильвио Берлускони (премьер-министр до апреля), Романо Проди (премьер-министр с апреля)
 Германия: Ангела Меркель (федеральный канцлер), Хорст Кёлер (президент)
 Франция: Жак Ширак, президент; Доминик де Вильпен, премьер-министр
 Испания: Хуан Карлос I, король; Хосе Луис Родригес Сапатеро, премьер-министр
 Бельгия: Альберт II Бельгийский, король; Ги Верхофстадт, премьер-министр
 Нидерланды: Беатрикс,королева; Ян-Петер Балкененде, премьер-министр
 Люксембург: Анри, великий герцог; Жан-Клод Юнкер, премьер-министр
 Португалия: Анибал Каваку Силва, президент
 Греция: Каролос Папульяс,президент; Костас Караманлис, премьер-министр
 Ирландия: Берти Ахерн, премьер-министр; Мэри Патрисия Макэлис,президент
 Дания: Маргрете II, королева; Андерс Фог Расмуссен, премьер-министр
 Швеция:Карл XVI Густаф, король; Ханс Йоран Перссон, премьер-министр
 Финляндия: Тарья Халонен, президент
 Австрия: Хайнц Фишер, президент; Вольфганг Шюссель,канцлер
 Словения: Янез Дрновшек, президент; Янез Янша, премьер-министр
 Чехия: Вацлав Клаус, президент
 Словакия: Гашпарович, Иван, президент
 Польша: Качиньский, Лех, президент; Казимеж Марцинкевич, премьер-министр до июля; Качиньский, Ярослав, премьер-министр с июля
 Венгрия: Ласло Шойом, президент; Ференц Дьюрчань, премьер-министр
 Республика Кипр: Тасос Пападопулос, президент
 Мальта: Эдвард Фенек Адами, президент
 Литва — Валдас Адамкус, президент
 Латвия — Вайра Вике-Фрейберга, президент
 Эстония — Арнольд Рюйтель, президент
 Румыния— Траян Бэсеску, президент
 Болгария — Георгий Пырванов, президент

Страны Бывшей Югославии 
 Словения: Янез Дрновшек, Президент; Янез Янша, Премьер-министр
 Хорватия: Стипе Месич, Президент; Иво Санадер, Премьер-министр
 Сербия: Борис Тадич,Президент; Воислав Коштуница, Премьер-министр
 Черногория: Филип Вуянович, Президент; Мило Джуканович, Премьер-министр
 Македония: Бранко Црвенковски, Президент; Никола Груевски, Премьер-министр
 Босния и Герцеговина: Сулейман Тихич (председатель от боснийцев); Борислав Паравац (председатель от сербов); Иво Йович (председатель от хорватов)

Остальные европейские страны 
 Албания: Сали Бериша (Премьер-министр); Альфред Моисиу (Президент)
 Исландия: Оулавюр Рагнар Гримссон (Президент)
 Норвегия: Харальд V, король; Йенс Столтенберг, премьер-министр
 Турция: Сезер, Ахмет Недждет, президент
 Швейцария: Дайс, Йозеф (президент до июля), Лойенбергер, Мориц (президент с августа)

Карликовые государства 
 Андорра: личный представитель президента Франции Филипп Массони, епископ Урхельский Жоан Энрик Вивес-и-Сисилья
 Ватикан: папа римский Бенедикт XVI; государственный секретарь (премьер-министр) кардинал Анджело Содано до 15 сентября 2006, с 15 сентября 2006 — кардинал Тарчизио Бертоне.
 Лихтенштейн: князь Ханс-Адам II
 Монако: князь Альбер II
 Сан-Марино: капитаны-регенты Клаудио Муччоли и Антонелло Баччиокки до 1 апреля 2006; Джан Франко Теренци и Лорис Франчини с 1 апреля по 1 октября 2006, Антонио Караттони и Роберто Джорджетти с 1 октября 2006

Австралия и Океания 
 Австралия: Елизавета II (королева), Майкл Джеффери - генерал-губернатор, Джон Уинстон Говард - премьер-министр
 Вануату: Калкот Матаскелекеле - президент
 Новая Зеландия: Елизавета II (королева), Силвия Картрайт - генерал-губернатор (до 4 августа 2006), Ананд Сатьянанд - генерал-губернатор (c 23 августа 2006), Хелен Элизабет Кларк - премьер-министр
 Кирибати: Аноте Тонг - президент
 Марианские острова
 Маршалловы острова: Ноут, Кессаи Хеса - президент
 Науру: Людвиг Дерангадаге Скотти - президент
 Палау: Томас Ременгесау-младший - президент
 Папуа — Новая Гвинея: Майкл Томас Сомаре - премьер-министр
 Самоа: Малиетоа Танумафили II - вождь
 Соломоновы Острова: Аллан Кемакеза - премьер-министр (до 20 апреля 2006), Снайдер Рини - премьер-министр (с 20 апреля по 4 мая 2006), Манассе Согаваре - премьер-министр (с 4 мая 2006)
 Тонга: Тауфаахау Тупоу IV - король (до 11 сентября 2006), Джордж Тупоу V - король (c 11 сентября 2006)
 Тувалу: Маатиа Тоафа - премьер-министр (до 14 августа 2006), Аписаи Иелемиа - премьер-министр (с 14 августа 2006)
 Федеративные Штаты Микронезии: Джозеф Урусемал - президент
 Фиджи: Хосефа Илойло - президент

Азия

Ближний и Средний Восток, Южная Азия, Центральная Азия 
 Афганистан: Хамид Карзай (президент)
 Бангладеш: Яджуддин Ахмед (президент), Халеда Зиа (премьер-министр)
 Бахрейн: Халифа ибн Салман аль-Халифа (премьер-министр), Хамад ибн Иса аль-Халифа (король)
 Израиль: Моше Кацав (президент), Ариэль Шарон (премьер-министр до марта, фактически с начала января не исполнял обязанностей ввиду тяжёлого заболевания), Эхуд Ольмерт (премьер-министр с марта)
 Индия: Абдул Калам (президент), Манмохан Сингх (премьер-министр)
 Иордания: Абдалла II (король)
 Ирак: Джаляль Талабани (президент), Ибрагим аль-Джаафари (премьер-министр до апреля), Нури аль-Малики (премьер-министр с апреля)
 Иран: Хаменеи, Сейед Али Хосейни (Высший руководитель Ирана, Великий аятолла), Махмуд Ахмадинежад (Президент Ирана)
 Йемен: Али Абдалла Салех (президент)
 Кувейт: Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах (эмир)
 Катар: Хамад бин Халифа аль-Тани (эмир)
 Ливан: Лахуд, Эмиль Джамиль (президент), Фуад ас-Синьора (премьер-министр)
 Мальдивские острова: Гаюм, Момун Абдул (президент)
 ОАЭ: Халифа ибн Зайд ан-Нахайян (президент)
 Оман: Кабус бен Саид бен Теймур (султан)
 Палестинская автономия: Аббас, Махмуд (президент)
 Пакистан: Мушарраф, Первез (президент)
 Саудовская Аравия: Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд (король)
 Сирия: Башар аль-Асад (президент)
 Турция: Сезер, Ахмет Недждет (президент), Реджеп Тайип Эрдоган (премьер-министр)
 Шри-Ланка: Махинда Раджапаксе (президент)

Юго-Восточная Азия 
 Бруней: Хассанал Болкиах (султан)
 Бутан: Джигме Сингье Вангчук (король)
 Восточный Тимор: Шанана Гусман (президент), Мари Алкатири (премьер-министр)
 Вьетнам: Нонг Дык Мань (Генеральный Секретарь Компартии), Чан Дык Лыонг (президент до июня), Нгуен Минь Чиет (президент после июня); Фан Ван Кхай (премьер-министр до июня), Нгуен Тан Дунг (премьер-министр после июня)
 Индонезия: Сусило Бамбанг Юдхойоно (президент)
 Камбоджа: Нородом Сиамони (король), Хун Сен (премьер-министр)
 Лаос: Кхамтай Сипхандон (Генеральный Секретарь Компартии и президент до июня) Чуммали Саясон (Генеральный Секретарь Компартии и президент после июня); Бунхан Ворачит (премьер-министр)
 Малайзия: Абдулла Ахмад Бадави (премьер-министр), Сайид Сираджуддин (король)
 Мьянма: Тан Шве (Председатель Госсовета)
 Непал: Гьянендра (король)
 Сингапур: Ли Сянь Лун (премьер-министр), Селлапан Рама Натан (президент)
 Таиланд: Пумипон Адульядет (король)
 Филиппины: Глория Макапагал-Арройо (президент)

Дальний Восток 
 Китай: Ху Цзиньтао, Председатель; Вэнь Цзябао, Премьер Госсовета
 Монголия: Намбарын Энхбаяр, Президент
 Япония: Акихито, император; Дзюнъитиро Коидзуми, премьер-министр (до сентября); Синдзо Абэ премьер-министр (с сентября).
 Северная Корея: Ким Чен Ир, Председатель Комитета Обороны; Пак Пон Чжу Председатель совета министров КНДР
 Южная Корея: Но Му Хён, Президент

Америка

Северная Америка 
 Канада: Елизавета II (королева)
 Соединённые Штаты Америки: Буш, Джордж Уокер, Президент США
 Мексика: Висенте Фокс Кесада, президент

Центральная Америка и Карибские острова 
 Антигуа и Барбуда : Елизавета II (королева), Джеймс Карлейл (генерал-губернатор)
 Багамы: Елизавета II (королева), Ханна, Артур Дион (генерал-губернатор), Перри Кристи Премьер-министр
 Барбадос: Елизавета II (королева); Оуэн Артур, Премьер-министр
 Белиз: Елизавета II (королева)
 Гаити : Рене Преваль, президент
 Гватемала
 Гондурас
 Гренада: Елизавета II (королева); Кит Митчелл, Премьер-министр
 Доминика
 Доминиканская Республика
 Коста-Рика
 Куба: Фидель Кастро, президент
 Никарагуа
 Панама
 Сальвадор
 Сент-Люсия
 Сент-Винсент и Гренадины
 Сент-Китс и Невис: Елизавета II (королева); Дензил Дуглас, Премьер-министр
 Тринидад и Тобаго
 Ямайка: Говард Кук, (генерал-губернатор)

Южная Америка 
 Аргентина - Нестор Карлос Киршнер, президент
 Боливия - Эдуардо Родригес, президент (до 22 января 2006); Эво Моралес, президент (с 22 января 2006)
 Бразилия - Луис Инасиу Лула да Силва, президент
 Венесуэла - Уго Чавес, президент
 Гайана - Бхаррат Джагдео, президент
 Колумбия - Альваро Урибе Велес, президент
 Парагвай - Оскар Никанор Дуарте Фрутос, президент
 Перу - Алехандро Толедо, президент (до 28 июля 2006); Алан Гарсиа - президент (с 28 июля 2006)
 Суринам - Рональд Венетиан, президент
 Уругвай - Табаре Васкес, президент
 Чили - Мишель Бачелет, президент после 11 марта; Рикардо Лагос, президент до 11 марта
 Эквадор - Альфредо Паласио Гонсалес, президент

Африка 
 Алжир - Абдельазиз Бутефлика, президент
 Ангола - Жозе Эдуарду душ Сантуш, президент
 Бенин -
 Ботсвана - Фестус Могае, президент
 Буркина-Фасо - Блез Компаоре, президент
 Бурунди -
 Габон - Омар Бонго, президент
 Гамбия - Яйя Джамме, президент
 Гана -
 Гвинея - Лансана Конте, президент
 Гвинея-Бисау -
 Джибути -
 Египет - Мубарак, Хосни, президент
 Замбия -
 Зимбабве - Роберт Мугабе, президент
 Кабо-Верде -
 Камерун -
 Кения - Мваи Кибаки, президент
 Коморские Острова -
 Демократическая Республика Конго - Жозеф Кабила, президент
 Республика Конго - Дени Сассу-Нгессо, президент
 Кот-д'Ивуар -
 Лесото - Летсие III, король
 Ливия - Каддафи, Муаммар, лидер революции
 Либерия - Джонсон-Серлиф, Элен, президент с января; Чарльз Джюид Брайант президент до января
 Мадагаскар -
 Маврикий -
 Мавритания -
 Малави -
 Мали -
 Марокко - Мохаммед VI, король; Жетту, Дрис, премьер-министр
 Мозамбик -
 Намибия -
 Нигер -
 Нигерия -
 Руанда -
 Сан-Томе и Принсипи - Фрадике де Менезеш, президент
 Свазиленд - Мсвати III, король
 Сейшельские острова -
 Сенегал -
 Сомали -
 Судан - Омар аль-Башир, президент
 Сьерра-Леоне -
 Танзания -
 Того -
 Тунис - Зин эль-Абидин Бен Али, президент
 Уганда - Йовери Кагута Мусевени, президент
 Центрально-Африканская Республика - Франсуа Бозизе, президент
 Чад - Идрис Деби, президент
 Экваториальная Гвинея -
 Эфиопия -
 Эритрея - Исайяс Афеверки, президент
 ЮАР - Табо Мбеки, президент

Непризнанные государства, территории с неопределённым статусом и партизанские группы, ведущие гражданские войны 
 Тайвань (Китайская Республика): Чэнь Шуйбянь, Президент
 Западная Сахара - Мухаммед Абдельазиз, президент (ПОЛИСАРИО) (занята Марокко, но правительство Сахарской Арабской Демократической Республики повстанцев ПОЛИСАРИО признано 45 странами мира)
 Турецкая Республика Северного Кипра — Мехмет Али Талат, президент; Ферди Сабит Сойэр, премьер-министр - существует де-факто, признана только Турцией
 Сомалиленд — Дахир Рийале Кахин, президент - де-факто существует, страна под контролем своего правительства
 Тамил-Илам — Велупиллай Пирапахаран, лидер Тамилов; страна существует де-факто контролируется армией
 Приднестровская Молдавская Республика — Смирнов, Игорь Николаевич, президент, страна существует де-факто и контролируется армией
 Нагорно-Карабахская Республика — Гукасян, Аркадий Аршавирович, президент,страна существует де-факто и контролируется армией
 Косово — Фатмир Сейдиу, президент (с 10 февраля 2006 года) - территория с неопределённым статусом, находится под временным управлением ООН с 1999 и контролируется войсками НАТО
 Абхазия — Сергей Багапш, президент; страна существует де-факто и контролируется армией
 Южная Осетия — Кокойты, Эдуард Джабеевич, президент; страна существует де-факто и контролируется армией
 Маоисты (Непал) — Прачанда (председатель) - повстанцы контролируют значительную часть территории Непала (по максимальным оценкам - половину)
 Вазиристан — с 2006

См. также 
 Списки глав государств
 История Европы#История современных государств

Ссылки 
 Главы государств и территорий (англ.)

2006 год в политике
2006